Grande kan som auktorsförkortning betyda:

 Lance Grande
 Loreto Grande

Robotskapade auktorsförkortningar